R50 (België), een autoweg in België
 R50-index, een prognose-instrument voor het voedselweb

Wikipedia:Doorverwijspagina